XXIV чемпионат мира по тхэквондо, который прошёл с 15 по 19 мая. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 150 стран.

Календарь соревнований 

</center>

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт 

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальные результаты

Примечания 

Май 2019 года
2019
Тхэквондо
Тхэквондо
Чемпионаты мира в 2019 году